Le championnat de France de Division Excellence féminine 2011-2012 en est la seconde édition, il oppose 12 équipes françaises de volley-ball.

Listes des équipes en compétition 
Stade français-Saint-Cloud
AS Saint-Raphaël
Volley-Ball Tulle Naves
Quimper Volley 29
USSP Albi Volley-Ball
Entente Saint-Chamond Volley-ball
Volley Club harnésien
Institut fédéral de volley-ball
CSM Clamart
Volley Club Marcq-en-Barœul
Volley-Ball Club Chamalières
Vannes Volley-Ball

Formule de la compétition 
Les douze équipes s'affrontent en match aller/retour. À l'issue des 22 journées, les deux premières équipes sont promues en Ligue AF (si l'IFVB est en position d’accession, l’équipe classée  sera promue à sa place), les deux dernières équipes sont reléguées en Nationale 1F (si l'IFVB est en position de relégable, l’équipe classée  sera reléguée à sa place)

Classement de la saison

Résultats de la saison

Bilan de la saison

Voir aussi 
 Ligue AF 2011-2012
 Nationale 1F 2011-2012

Lien externe 
 Résultats sur le site de la FFVB

Notes et références 

2011-2012
Volley-ball F2
Championnat F2